

Фармвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Фармвілл — місто, штат Вірджинія